Населені пункти в Чехії:

 Ледце (Плзень-північ)
 Ледце (Градець-Кралове)
 Ледце (Брно-околиця)
 Ледце (Кладно)
 Ледце (Млада-Болеслав)